Daltonowie (gang)
 Daltonowie (komiks)
 Daltonowie (serial animowany)